Das Internationaux de Strasbourg 2011 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Straßburg. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 16. bis zum 21. Mai 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Andrea Petković und Marion Bartoli, das Petković durch Aufgabe von Bartoli im zweiten Satz gewann. Im Doppel gewann die Paarung Akgul Amanmuradova / Chuang Chia-jung in drei Sätzen gegen Natalie Grandin / Vladimíra Uhlířová.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
2011